

Geografia

Hyde – cittadina della contea della Grande Manchester
Hyde – villaggio e parrocchia civile dell'Inghilterra, appartenente alla contea del Bedfordshire
Hyde – villaggio e parrocchia civile dell'Inghilterra, appartenente alla contea dell'Hampshire

Hyde – località della Pennsylvania

Persone
Hyde – cantante e musicista giapponese
Alex Hyde – attore statunitense
Allan Hyde – attore danese
Anna Hyde – nobildonna inglese
Arthur M. Hyde – politico statunitense
Carlos Hyde – giocatore di football americano statunitense
Douglas Hyde – politico irlandese
Edward Hyde, I conte di Clarendon – storico e politico inglese
Edward Hyde, III conte di Clarendon – politico e nobile inglese
Evan X Hyde – scrittore, giornalista e politico beliziano
Frank Hyde – pittore inglese
Henry Hyde, II conte di Clarendon – politico inglese
Henry Hyde – politico statunitense
Jaheel Hyde – ostacolista giamaicano
James Hyde – attore statunitense
Jonathan Hyde – attore australiano-britannico
Johnny Hyde – dirigente statunitense
Karl Hyde – musicista e cantante britannico
Laurence Hyde, I conte di Rochester – politico inglese
Lawrence Hyde II – avvocato e politico inglese
Micah Hyde – giocatore di football americano statunitense
Thomas Hyde – orientalista inglese
Wilfrid Hyde-White – attore britannico

Altro 
Hyde – EP dei VIXX

Pagine correlate
Hide
Mister Hyde (disambigua)